

Belgique
 Nieuwpoort ou Nieuport, ville côtière de Flandre-Occidentale.

Pays-Bas
 Nieuwpoort, ville historique de la Hollande-Méridionale
 Nieuwpoort, hameau et quartier d'Alkmaar

Homonymie de toponyme